és un violoncel·lista coreà. A casa, els seus pares li van transmetre la passió per la música escoltant els enregistraments de Pau Casals.

Va començar a tocar el violoncel clàssic als 15 anys. Es va graduar a la Universitat Nacional de les Arts de Corea, a Seül, on va estudiar amb Myung-wha Chung. Després, va anar-se'n a la Universitat de les Arts de Berlín, a Alemanya, per tal d'aprofundir en l'estudi de la música antiga. Va aprendre violoncel barroc amb Markus Möllenbeck i música de cambra amb Mitzi Meyerson i Christoph Huntgeburth.

Va arribar a Catalunya, on resideix actualment, el setembre de 2011. Va entrar a l'Escola Superior de Música de Catalunya, atret per la música antiga catalana que va donar a conèixer mundialment Jordi Savall. Va estudiar-hi violoncel històric amb Bruno Cocset i Emmanuel Balssa, i novament música de cambra amb Pedro Memelsdorff. Després, va ampliar els seus estudis a la Universitat de Música de Ginebra, també amb Bruno Cocset.

Referències

Enllaços externs 
 Perfil de Hyunkun Cho a l'Aixeta
 Canal de Hyunkun Cho a Youtube

Violoncel·listes asiàtics
Músics sud-coreans
Intèrprets de música antiga
Naixements del 1986
Alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya